Der Begriff Sech bezeichnet:
 einen italienischen Rapper, siehe Sech (Rapper)
 einen panamaischen Sänger, siehe Sech (Sänger)
 einen Teil eines Pfluges, siehe Sech (Landtechnik)
 als Kürzel die mathematische Funktion Sekans hyperbolicus, siehe Sekans hyperbolicus und Kosekans hyperbolicus

SECH